Amerikai Egyesült Államok
Union Cross (Észak-Karolina)
Union Cross (Surry megye Észak-Karolina)